Макєєва — жіноча форма російського прізвища Макєєв.

Відомі носії  
 Анастасія Василівна Макєєва (* 1981) — російська актриса. 
 Валерія Зороастровна Макєєва (1929-2007) — православна черниця, радянський дисидент, учасник релігійного самвидаву.  
 Ксенія Володимирівна Макєєва (* 1990) — російська гандболістка. 
 Марія Макєєва (* 1974) — російська журналістка, радіо-і телеведуча. 
 Наталя Володимирівна Макєєва (* 1975) — російська публіцистка, член Спілки письменників РФ.Російські прізвища